A Vang Csün (Wang Jun vagy Wang Qun) jelentései:

Történelmi személyek és politikusok 
 Vang Csün (王濬, 206–286), a Csin-dinasztia tábornoka
 Vang Csün (王浚, 252–314), a Csin-dinasztia tábornoka
 Vang Csün (王晙, ?–732), Tang-kori főminiszter
 Vang Csün (王峻, 902–953), Kései Csou-kori főminiszter
 Vang Csün (王君, 1952), kínai politikus

Sportolók 
 Vang Csün (王俊, 1953), kínai asztaliteniszező
 Vang Csün (王军, 1963), kínai kosárlabdázónő
 Vang Csün (1989), kínai súlyemelő
 Vang Csün (王群, 1991), kínai úszónő
 Vang Csün (王君, 1996), kínai paralimpiai atlétanő

Labdarúgók 
 Vang Csün (王俊, 1966), kínai labdarúgó
 Vang Csün (王军, 1976), kínai labdarúgó
 Vang Csün (王君, 1990 április), kínai labdarúgó
 Vang Csün (王军, 1990 július), kínai labdarúgó

Egyéb 
 Vang Csün (王军, 1941), kínai üzletember
 Vang Csün (王俊, 1976), kínai tudós
 Vang Csün (王群, 1960–2008), kínai színész